Джон Ніколас Кассаветіс (; , , США — , , США) — американський кінорежисер, актор та сценарист. Він вважається одним з найважливіших представників американського незалежного кіно. Фільми Кассаветіса вплинули на Жан-Люка Годара, Мартіна Скорсезе, Жака Ріветта, Нанні Моретті, розвинули його ідеї. Номінувався на «Оскар» як актор, режисер і сценарист. Батько режисера Ніка Кассаветіса.

Фільмографія 
як режисер

як актор

Примітки

Посилання 

Кінорежисери США
Померли від цирозу печінки
Американці грецького походження
Американські сценаристи
Американські кіноактори